Mirror Mirror (canção de Blind Guardian)
 Mirror Mirror (canção de M2M)
 Mirror Mirror (canção de Solid Base)
 Mirror Mirror (filme) - de 2012
 Mirror, Mirror (Star Trek) - episódio da série

Desambiguação